Юрий Борисович Васи́льев (род. 30 ноября 1954, Новосибирск) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Родился 30 ноября 1954 года в Новосибирске. 

Параллельно с учёбой в средней школе занимался в студии при Новосибирском ТЮЗе. В 1976 году окончил ВТУ имени Б. В. Щукина (курс Ю. В. Катина-Ярцева). По окончании училища был принят в труппу МАТС.

C января 1989 года по декабрь 1996 года преподавал актёрское мастерство в Театральном училище имени Б. Щукина. С января 1996 года преподаёт актёрское мастерство в ГИТИСЕ.

С сентября 1999 по август 2003 года работал на Первом канале (ОРТ) ведущим программ «Сами с усами» и «Семь бед-один ответ».

С сентября 2009 года по апрель 2010 года — главный режиссёр Серпуховского музыкально-драматического театра.

19 мая 2010 года в Москве открылся частный «Театр» — премьерный показ первого спектакля этого театра «Продавец игрушек» по одноимённой книге Виктора Добросоцкого прошёл на сцене театра Вахтангова.

В данный момент — художественный руководитель Театра, режиссёр-постановщик Театра Сатиры.

Общественная позиция 
1 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры России в поддержку политики Президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму.

Признание и награды 
 заслуженный артист РСФСР (1987).
 1996 — «Лучший актёр пятого Международного фестиваля кино для детей» (за роль Луки в фильме «Лиза и Элиза»)
 народный артист Российской Федерации (2001)
 премия газеты Московский Комсомолец   (2010)
 Орден Дружбы (2016)

Творчество

Роли в театре 
 «Бег» М. А. Булгакова — Голубков
 «Тартюф» Мольера — Дамис
 «Восемнадцатый верблюд» С. Алешина — геолог Володя
 «Гнездо глухаря» В. С. Розова — Пров
 «Идеальный муж» О. Уайльда — лорд Горинг
 «Виктор, или дети у власти» Р. Витрака — Шарль Поммель
 Трёхгрошовая опера» Б. Брехта — Мекки-Нож
 «Молодость Людовика XIV» А. Дюма — Людовик
 «Шизофрения, как и было сказано» по М. А. Булгакову — Коровьев
 «Андрюша»
 «Слишком женатый таксист» Р. Куни — Джон Смит
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Иван Семёнович Великатов
 «Хомо эректус» Ю. Полякова — Игорь Кошельков
 «Нам всё ещё смешно»
 «Вероника решает умереть» П. Коэльо — доктор
 «Мольер (Кабала святош)» М. А. Булгакова — Людовик XIV
 «Грустно, но смешно» С. Плотова, В. Жука, А. Ширвиндта
 «Дамское счастье» — дядюшка Леру
 «Староновогодний кабачок. Праздничная феерия в специальной шоу-программе от Театра Сатиры» - режиссёр: Антон Буглак; руководители постановки: Антон Буглак, Сергей Землянский, Илья Малаков, Карина Муса (12 января и 13 января 2023 - всего два спектакля)

Постановки в театре 
  — «Секретарши» Фантазия Ю. Васильева
  — «Ждать?!» В. В. Асланова (Театр сатиры)
  — «Мы не одни, дорогая!» Р.Куни, Дж. Чэпмена (Театр им. Ермоловой)
  — «Однажды в Париже» В. В. Асланова (Театр «Модернъ»)
  — «Продавец игрушек»
  — «Вероника решает умереть» П. Коэльо
  — «Свадьба в Малиновке» Б. А. Александрова

Роли в кино 
 1975 — Такая короткая долгая жизнь — Стасик
 1977 — Портрет с дождём — Костя
 1979 — Соловей — Эван, подмастерье
 1982 — 4:0 в пользу Танечки — Юрий Максимович, школьный врач
 1983 — Подросток — Андрей Андреевич Версилов
 1983 — Среди тысячи дорог — Сергей
 1984 — Наследство — Константин Шумов
 1985 — Город над головой — Пётр
 1986 — Крик дельфина — майор О’Грегори
 1987 — Оглашению не подлежит
 1992 — Катька и Шиз — Архипов
 1993 — Балерина — Виктор, папа Лены
 1994 — Простодушный — секретарь де Сент-Пуанжа
 1996 — Страницы театральной пародии
 1996 — Лиза и Элиза
 2000 — Чёрная комната (новелла «Месть сладка»)
 2000 — Салон красоты — Стас
 2001 — Времена не выбирают — Михаил Торопов
 2003 — Козлёнок в молоке — Духов
 2003 — Дружная семейка — министр
 2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… — Лев, возлюбленный Юли, любитель дикторш
 2004 — Адам и превращение Евы — подполковник милиции, начальник Василия
 2005 — Персона нон грата — Вадим Сергачёв
 2005 — Гибель империи — хозяин кинотеатра «Лотос»
 2005 — Не в деньгах счастье
 2007 — Срочно в номер — банкир
 2007 — Гоголь: Портрет загадочного гения — Алексей Степанович Хомяков
 2009 — Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини — кардинал Гота
 2009 — Мальчик и девочка — отец Максима
 2009 — Спецкор отдела расследований — Анатолий Матвеевич
 2010 — Записки экспедитора тайной канцелярии — английский посол
 2010 — Выхожу тебя искать — детектив
 2010 — Папа Гамлета — Гарсиа
 2011 — 20 лет без любви — Павел, муж Кати
 2011 — Земский доктор. Продолжение — Анатолий Караулов, муж Марины
 2011 — Земский доктор. Жизнь заново — Анатолий Караулов, муж Марины
 2011 — И примкнувший к ним Шепилов (докудрама) — Дмитрий Трофимович Шепилов
 2012 — Собачья работа — Жаров 2012 — Эффект Богарне — Романовский 2013 — Женщины на грани — Дмитрий Серафимов, актёр 
 2013 — Мелодия на два голоса — Вадим Александрович Дубанов 2015 — Лондонград — «князь Белозёрский», аферист, торгующий антиквариатом (12 серия) 2015 — 2017 — Мамочки — Николай Петрович Смирнов, отец Ивана и Вики, муж Веры, дедушка Вари и Миши 2015 — Король Мадагаскара — англичанин 2016 — Герой — священник 2016 — Семейные обстоятельства — Илья 2017 — Парижанка — Константин Сергеевич, актёр, отец Лизы 2018 — Любовь по найму — директор Телеспектакли 
 1979 — Месяц длинных дней — Митя 1985 — Тевье-молочник — Федька 1989 — Ночь на размышление
 1990 — После дуэли — Раевский, друг Лермонтова 1999 — Катерина Ивановна — Павел Алексеевич Коромылов''

Режиссёр 
 2012 — Продавец игрушек
 2016 — Герой

Ведущий телепередач 
ОРТ/Первый канал:
 Семь бед — один ответ (30 сентября 1999 — 1 октября 2000)
 Сами с усами (5 июля 2001 — 22 августа 2003)

Участие в телепроекте 
 28 марта 2004 года принимал участие в программе «Угадай мелодию» с Андреем Васильевым и Анной Большовой и проигрыш в суперигре.

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский театр сатиры